Клоде́тт Не́винс (), в девичестве — Уайнтро́б (; 10 апреля 1937, Уилкс-Барре, Пенсильвания, США — 20 февраля 2020) — американская актриса.

Биография 
Клодетт Невинс (в девичестве Уайнтроб) родилась 10 апреля 1937 года в Уилкс-Барре (штат Пенсильвания, США) в семье торговца Йозефа Уайнтроба и швеи Анны Ландер, эмигрировавших в США из маленьких австрийских городов. Выросла в Бруклине (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк). Невинс окончила Школу исполнительских искусств, а затем Нью-Йоркский университет в 1957 году, получив степень по английскому языку.

Первая театральная роль Невинс состоялась в «Стене» на Бродвее. После она активно играла на театральных сценах Нью-Йорка. Чуть позже начала сниматься на телевидении и в кино, сыграла более чем в сотне фильмов и телесериалов.

22 июля 1956 года Клодетт вышла замуж за Эллиота Невинса, но позже они развелись. Была замужем во второй раз за инвестором в недвижимость Бенджамином Л. Пиком, от которого у неё две дочери — Джессика и Сабрина Пик.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США